Il Campionato Carioca 2022 (ufficialmente Cariocão Betfair 2022 per ragioni di sponsorizzazione ) è stata la 124ª edizione del Campionato Carioca.

Squadre partecipanti

Taça Guanabara 

 4 punti di penalizzazione

Torneio Independência 
Considerando solo i club che non sono considerati grandi e le partite giocate tra di loro, la squadra meglio classificata, applicando i criteri del tie-break, sarà la campionessa di questo torneo e insieme alla seconda classificata, sarà nominata per la Copa do Brasil 2023.

Taça Rio

Fase Finale

Note 

2022
Calcio nel 2022